Itasyregionen är en region i Madagaskar. Den ligger i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Antananarivo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Itasyregionen är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig.

Itasyregionen delas in i:
 Arivonimamo
 Miarinarivo
 Soavinandriana

Följande samhällen finns i Itasyregionen:

 Soavinandriana
 Arivonimamo

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Madagaskar